Карра — фамилия:

  (1742—1793) — французский журналист и революционер, член Конвента.
 Карра, Карло (1881—1966) — итальянский художник-футурист.
 Карра, Рафаэлла (1943—2021) — итальянская певица, актриса и телеведущая.

Другие значения:
 Карра — дефект обработки древесины: повреждение, наносимое дереву при добыче живицы.
 Замок Карра — замок в Ирландии, расположен в графстве Антрим, Северная Ирландия.

См. также 
 
 Kappa (латиницей)